Ла Лома дел Рефухио има више значења:

 Ла Лома дел Рефухио (Ел Љано), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Лома дел Рефухио (Сан Мигел ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику